Matsuzaki bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Shizuoka: Matsuzaki (Shizuoka)
 ein Lehen: Matsuzaki (Han)

Matsuzaki ist der Familienname folgender Personen:
 Akemi Matsuzaki, Mangaka
 Kai Matsuzaki (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Keiji Matsuzaki, Produzent
 Kimiyo Matsuzaki (* 1938), japanische Tischtennisspielerin
 Makoto Matsuzaki, Marathonläufer
 Utage Matsuzaki (* 1965), japanische Curlerin
 Yūki Matsuzaki (* 1981), japanischer Schauspieler